Hatakka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur finlandais de football
 (né en 1967), vocaliste et bassiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois